Niemcy:
 Mallin – dzielnica Penzlina

Osoby:
 Elias Mallin – amerykański perkusista
 Fred Mallin - brytyjski bokser
 Harry Mallin – angielski bokser
 John A. Mallin - amerykański malarz
 Michael Mallin – irlandzki rebeliant